Albert Moragues Gomila (né en 1953), homme politique espagnol
 Josep Moragues (1669-1715), général catalan
 Pascal Moraguès (né en 1963), clarinettiste français
 Pere Moragues (1330-1388), sculpteur et orfèvre catalan